Zisterzienserinnenkloster La Encarnación steht für folgende Klöster in Spanien:

 Zisterzienserinnenkloster La Encarnación (Talavera de la Reina), Provinz Toledo, Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha
 Zisterzienserinnenkloster La Encarnación (Córdoba), Provinz Córdoba, Autonome Gemeinschaft Andalusien